Osoby:
 Paul Ryan – amerykański polityk, kongresmen, kandydat na urząd wiceprezydenta w 2012
 Lee Ryan – brytyjski piosenkarz
 Kate Ryan – belgijska wokalistka
 Meg Ryan – amerykańska aktorka

Miejscowości w USA:
 Ryan – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Ryan – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Ryan (ang. Ryan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Ryan (ang. Ryan Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure
 Ryan (ang. Ryan Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill

Inne:
 Ryan – film animowany